Ара́ка () — хакасский алкогольный напиток, приготовляемый путём перегонки из айрана или из кумыса, молочная водка кочевых в прошлом народов. Обычная крепость — 3—20º.

У хакасов существовали два вида самогонных аппаратов: "хазан-хахпах" — западномонгольского (ойратского) типа и восточно-монгольского (халхасского) типа — "улгер" или "соян-хахпах". Молочную водку употребляли по праздникам для угощения гостей и при исполнении религиозных обрядов.

См. также 
 Алкогольные напитки из молока
 Арака (осетинский напиток)
 Арак (напиток)

Литература 
 Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Абакан : Поликор, 2007. Т. 1 : [А — Н]. — 2007. — 430, [2] с. : ил., портр. — Библиогр. в конце слов. ст. — С. 45.

Алкогольные напитки
Хакасская кухня
Кисломолочные напитки